Toronto Lake (Kansas)
 Toronto Lake (New York)